Jakob Riis eller Jacob Riis er navnet på flere personer:

 Jacob A. Riis (1849–1914) - dansk-amerikansk journalist og fotograf
 Jakob Riis (komponist) (født 1964) – dansk komponist
 Jakob Riis (direktør) (født 1966) – direktør for Falck
 Jacob Riis-Olsen (født 1951) - dansk rockmusiker (Gnags)